Уруп — протока в Тихому океані.
 Уруп — річка на Північному Кавказі.
 Уруп — острів південної групи Великої гряди Курильських островів.
 Уруп — село в Росії.